Plusieurs gares ferroviaires portent le nom de Marche :

Belgique 
 Gare de Marche-en-Famenne (anciennement, gare de Marche)
 Gare de Marche-les-Dames
 Gare de Marche-lez-Écaussinnes

France 
 Gare de La Marche

Marche